Quinta de São José pode-se referir a:
 Quinta de São José (Leiria)
 Quinta de São José (Sacavém)
 Quinta de São José (Sobral de Monte Agraço)

Desambiguação